Het tennistoernooi US Open werd in 1971 bij de mannen voor de 91e keer gehouden. De als tweede geplaatste Amerikaan Stan Smith won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de ongeplaatste Tsjecho-Slowaak Jan Kodeš met 3-6, 6-3, 6-2 en 7-6 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.
  John Newcombe (eerste ronde)
  Stan Smith (winnaar)
  Arthur Ashe (halve finale)
  Tom Okker (halve finale)
  Marty Riessen (kwartfinale)
  Cliff Richey (derde ronde)
  Clark Graebner (kwartfinale)
  Ilie Năstase (derde ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

US Open (tennis)
Tennis in 1971